Bedros Kirkorov – cantante russo di origine bulgara, padre di Philipp Kirkorov
 Filipp Kirkorov – cantante, compositore e produttore discografico russo di origine bulgara
 Kirkor Kirkorov – ex pugile bulgaro